Жанна Зискиндовна Витензон (род. 26 апреля 1929, Витебск) — советский сценарист мультипликации, автор книг для детей. 
Одна из наиболее плодовитых авторов мультипликационного кино 1960—1980-х годов.

Родители 
Отец — Зискинд (Александр) Айзикович Витензон, кинодраматург, написал сценарии к полнометражным художественным фильмам («Заноза», «Полесская легенда», «Главный свидетель», «Сибиряки»). Мать — Гита Файвишевна Сапгир, математик, родом из богатой еврейской семьи витебских фабрикантов.

Биография 
В 1947—1952 годах — обучалась на филологическом факультете МГУ.

В 1952—1954 годах — работала в Брянском институте усовершенствования учителей.

Автор сценариев мультипликационных фильмов, поставленных на киностудиях «Союзмультфильм», «Киевнаучфильм», «Беларусьфильм», «Узбекфильм», «Мульттелефильм» (ТО «Экран»).

Сотрудничала с режиссёрами Р. А. Качановым, О. П. Ходатаевой, Л. В. Аристовым, С. Л. Аристакесовой, В. Я. Бордзиловским, М. Г. Новогрудской и другими.

Автор детских книг. 

Жанна Витензон снималась в документальном сериале «Фабрика чудес» (фильм 2 «Автор сценария»).

Семья 
Двоюродный брат —  Генрих Вениаминович Сапгир, поэт, сценарист и переводчик.

Двоюродный брат – Витензон Геннадий Яковлевич. 

Двоюродная сестра – Витензон-Самусевич Тамара Яковлевна, 1931 года рождения. Проживает в городе Санкт-Петербург.

Библиография 
 Фильмы-сказки. Сценарии рисованных фильмов. Выпуск 5. М.: «Искусство», 1958, 290 С., илл. Ж. Витензон «В яранге горит огонь», с. 271.
 Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов. Выпуск 6. М. «Искусство», 1961, 316 с. Ж. Витензон «Храбрый оленёнок», с. 163-182;
 Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов. Выпуск 8. Искусство, 1964, 224 с. Тираж 100 000 экз. Ж. Витензон «Золотые колосья», с. 167-186;
 Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов. Выпуск 9. Искусство, 1969, 224 с. Тираж 100 000 экз. Ж. Витензон «Щенок» (Варежка), с. 135-144;
 Фильмы-сказки: сценарии рисованных фильмов. Выпуск 10. Искусство, 1972, 224 с. Тираж 65 000 экз. Ж. Витензон «Орлёнок»;
 Витензон Ж. Варежка. М. АСТ, 2011, (серия: Союзмультфильм представляет), ISBN 978-5-17-074726-9;
 Витензон Ж. Храбрый оленёнок. М. АСТ, 2011, (серия: Союзмультфильм представляет), ISBN 978-5-17-075163-1;
 Витензон Ж. Крылатый, мохнатый да масленый. М. АСТ, 2011, (серия: Союзмультфильм представляет), ISBN 978-5-17-076663-5 ;
 Витензон Ж. Просто так. М. Астрель, 2011, (серия: Союзмультфильм представляет), ISBN 978-5-271-39590-1

Фильмография 

  — В яранге горит огонь
  — Храбрый оленёнок
  — Золотые колосья
  — Светлячок № 5
  — Странички календаря
  — Варежка
  — Орлёнок
  — Украденный месяц
 1969 — Девочка и слон
  — Катерок
 1970 — Письмо
 1970 — Мальчик и облако
  — Три банана
  — Василёк
  — Играй, моя дудочка
 1974 — Олешка белые рожки
 1974 — Алёнкин цыплёнок
 1974 — Белый верблюжонок
  — Легенда о старом маяке
 1976 — Просто так
 1976 — Папа, мама и золотая рыбка
  — Наш добрый мастер
 1977 — Ходжа Насреддин
  — Бумажный змей
 1978 — Ссора
 1978 — Самолётик
 1978 — Честное слово
  — Квакша
  — Шарик-фонарик
 1980 — Почему слоны?
 1980 — Свинопас
  — Дождик, дождик, пуще!
 1982 — За нечаянно бьют отчаянно
  — День везения
  — Птицелов
 1984 — Старик и петух
 1984 — Велосипедик убежал
  — Сампо из Лапландии
  — Я жду тебя, кит!
  — Большое путешествие
  — Где ты, мой конь?
  — Старинная баллада
 1989 — Счастливчик
  — Крылатый, мохнатый да масленый
 1990 — Коллаж
 1990 — Верёвочка
 1990 — Самое настоящее приключение
  — Тредичино

Призы и иные награды 
 «В яранге горит огонь»:
 Премия за лучший детский фильм на VIII МФ для детей и юношества в Венеции, 1957.
 Золотая медаль на Международном фестивале молодёжи и студентов в Москве, 1957.
 «Храбрый оленёнок» — почётный диплом на XII Эдинбургском МКФ, 1958.
 «Варежка»:
 Первая премия за лучший детский фильм на VII МФ анимационных фильмов в Аннеси (Франция), 1967.
 Серебряная медаль в конкурсе детских фильмов на МКФ в Москве, 1967.
 Гран-При «Золотая пластина» и приз Хихона «За высокое качество мультипликации» на X МФ фильмов для детей и юношества в Хихоне (Испания), 1968.
 Первая премия по разделу мультфильмов на III ВКФ в Ленинграде, 1968.
 Лауреат литературной премии «Серебряная обезьяна» (1975, Япония) за сказку «В яранге горит огонь».
 Благодарность Министерства культуры Российской Федерации (2 декабря 2011 года) — за большой вклад в российскую анимацию, многолетнюю плодотворную работу и в связи со 100-летием мультипликационного кино
 Национальная анимационная премия «Икар» в номинации «Мастер» (2018).

См. также 
 :Категория: Мультфильмы по сценариям Жанны Витензон

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте www.animator.ru
  Интервью с Ж. Витензон
 Самые чудесные сказки вырастают из…
 Биография на сайте www.russiancinema.ru
 Фильмография на сайте www.myltik.ru
 

Писатели СССР
Выпускники филологического факультета МГУ
Детские писатели России
Сценаристы мультипликации